W Rumunii
 Zamfirești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Cepari
 Zamfirești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Cotmeana
 Zamfirești – wieś w okręgu Braiła, w gminie Galbenu